Bibelgürtel bezeichnet

 Bible Belt in den USA
 Bibelgürtel (Niederlande)